Vorona může znamenat:

 Vorona (přítok Dněpru) – říčka na Ukrajině
 Vorona (přítok Chopjoru) — řeka v Penzenské, v Tambovské a ve Voroněžské oblasti v Rusku, přítok Chopjoru
 Vorona (přítok Ugry) — řeka ve Smolenské a v Kalužské oblasti v Rusku, přítok Ugry

 Vorona (Botoşani) — město v župě Botoşani v Rumunsku
 Vorona — vesnice ve Volyňské oblasti na Ukrajině